Sinbuk-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinbuk-myeon, Pocheon, socken i Pocheon, Gyeonggi, 
 Sinbuk-myeon, Yeongam-gun,  socken i Yeongam-gun, Södra Jeolla,